São Gotardo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Gotardo (ort), Minas Gerais, 
 São Gotardo (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar